Liste des entraîneurs de Valence CF de 1921 à nos jours.

Entraîneurs les plus titrés

Notes et références 

Entraîneurs de Valence CF